Podgradina est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
 Podgradina, un village situé dans la municipalité de Glamoč, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Podgradina, un village situé dans la municipalité de Livno, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
 Podgradina, un village situé dans la municipalité de Slivno, comitat de Dubrovnik-Neretva ;
 Podgradina, un village de la municipalité de Posedarje, comitat de Zadar.